Dinitrofenol
 2,3-dinitrofenol
 2,4-dinitrofenol
 2,5-dinitrofenol
 2,6-dinitrofenol
 3,4-dinitrofenol
 3,5-dinitrofenol